Die Abkürzung TCCS steht für:

 Trichlorisocyanursäure 
 Toyota Computer Control System

TCCS